Moshaweng peut faire référence à :
 Moshaweng, ville du Botswana ;
 Moshaweng, municipalité d'Afrique du Sud.